Nagroda za reżyserię na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (Do  1988 roku funkcjonowała jako Srebrne Lwy Gdańskie), przyznawana jest od 1986. Najwięcej, trzykrotnie tę nagrodę otrzymali: Feliks Falk i Władysław Pasikowski. Po dwie nagrody zdobyli: Marek Koterski, Leszek Wosiewicz, Maciej Pieprzyca i Małgorzata Szumowska. Nagroda dla zwycięzcy wynosi 20 tys. złotych.

Laureaci nagrody

1986-1990 
 1986: nagroda ex aequo:
 Feliks Falk – Bohater roku
 Radosław Piwowarski – Kochankowie mojej mamy
 Jerzy Domaradzki – Wielki bieg
 1987: nagroda ex aequo:
 Tadeusz Chmielewski – Wierna rzeka
 Waldemar Dziki – Cudowne dziecko
 Marek Koterski – Życie wewnętrzne
 Krzysztof Gruber – Sala nr 6
 1988: nagroda ex aequo:
 Robert Gliński – Łabędzi śpiew
 Andrzej Kotkowski – Obywatel Piszczyk
 1989: nie przyznano
 1990: Leszek Wosiewicz – Kornblumenblau

1991–2000 
 1991: Wojciech Nowak – Śmierć dziecioroba
 1992: Władysław Pasikowski – Psy
 1993: Feliks Falk – Samowolka
 1994: Jan Jakub Kolski – Cudowne miejsce
 1995: Maciej Ślesicki – Tato
 1996: Władysław Pasikowski – Słodko gorzki
 1997: Janusz Zaorski – Szczęśliwego Nowego Jorku
 1998: Jacek Bromski – U Pana Boga za piecem
 1999:nagroda ex-aequo:
 Maciej Dutkiewicz – Fuks
 Lech J. Majewski – Wojaczek
 2000: Andrzej Czarnecki – Istota

2001–2010 
 2001: Michał Rosa – Cisza
 2002: Wojciech Wójcik – Tam i z powrotem
 2003: Dariusz Gajewski – Warszawa
 2004: Przemysław Wojcieszek – W dół kolorowym wzgórzem
 2005: Leszek Wosiewicz – Rozdroże Cafe
 2006: Marek Koterski – Wszyscy jesteśmy Chrystusami
 2007: Tomasz Wiszniewski − Wszystko będzie dobrze
 2008: Małgorzata Szumowska − 33 sceny z życia
 2009: Wojciech Smarzowski − Dom zły
 2010: Feliks Falk − Joanna

2011-2020 
 2011: Jerzy Skolimowski − Essential Killing
 2012: Agnieszka Holland − W ciemności
 2013: Małgorzata Szumowska − W imię...
 2014: Władysław Pasikowski − Jack Strong
 2015: Magnus von Horn – Intruz
 2016: Maciej Pieprzyca – Jestem mordercą
 2017: Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze – Ptaki śpiewają w Kigali
 2018: Filip Bajon – Kamerdyner
 2019: Maciej Pieprzyca – Ikar. Legenda Mietka Kosza

Zobacz też 
 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona festiwalu

Przypisy 

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
FPFF